Zuiderparkstadion, thuisbasis van voetbalclub ADO Den Haag
Zuidersportpark (Sneek), sportpark in de Gemeente Sneek